Foresight (engl., zu deutsch „Blick in die Zukunft“ oder „Voraussicht“) ist der Name für:

 Foresight Institute, eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die breite Öffentlichkeit über fortgeschrittene Nanotechnologie zu informieren
 Foresight Linux, eine Linux-Distribution, die auf rPath Linux basiert
 Foresight Magazin, japanisches monatliches Magazin des Verlags Shinchōsha
 HMS Foresight (H68), 1942 versenkter Zerstörer der Royal Navy

Siehe auch:
 Forsyth
 Forsythe